Buttel steht für:
 eine Rechtschreibvariante von Buddel, niederdeutsch für Flasche

Buttel ist Name oder Namensbestandteil von folgendem Ortsteil in Deutschland:

 Buttel (Büttel), Ortsteil von Büttel, Gemeinde Loxstedt, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen

Buttel ist der Familienname von:
 Buttel (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht zu Unna und Hamm

 Alexander Christian von Buttel (1836–1923), Regierungspräsident des Fürstentums Lübeck
 Dietrich Christian von Buttel (1801–1878), deutscher Jurist und Politiker
 Friedrich Wilhelm Buttel (1796–1869), Baumeister, Oberbaurat und Großherzoglicher Hofbaumeister von Mecklenburg-Strelitz
 Hugo von Buttel-Reepen (1860–1933), deutscher Zoologe, Bienenforscher und Museumsdirektor